Лагунитас има више значења:

 Лагунитас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лагунитас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лагунитас, Тијера Бланка (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагунитас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагунитас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагунитас, Уикочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лагунитас (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагунитас (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагунитас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагунитас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лагунитас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагунитас (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагунитас (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагунитас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагунитас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лагунитас (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагунитас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику